Torma peut se référer à :
 Torma, un gâteau tibétain ;
 Torma, une commune estonienne du comté de Jõgeva ;
 Torma, un bourg estonien du comté de Jõgeva ;
 Tõrma, un village estonien du comté de Viru-Ouest ;
 , un village estonien du comté de Rapla ;
 , un village finlandais ;
 Julien Torma, un écrivain français.